Юрий Михайлович Соколов:
 Соколов, Юрий Михайлович (1929—2008) — советский футболист.
 Соколов, Юрий Михайлович (1932—2019) — российский дипломат. Соколов, Юрий Михайлович (1929—1986) — советский конструктор.